Příjmení Beyer nosí více různých významných osobností:

 Adam Beyer (* 1976) – švédský techno producent a DJ
 Anton Ernst Beyer (1704–1773) – slezský měšťan a malíř
 Ferdinand Beyer (1803–1863) – německý klavírista, skladatel a hudební pedagog
 Franz Beyer (politik) (1857–1925) – rakouský politik
 Karol Beyer (1818–1877) – polský numismatik, daguerrotypista a fotograf
 Marcel Beyer (* 1965) – německý spisovatel
 Olaf Beyer (* 1957) – východoněmecký atlet, běžec
 Susanne Beyerová (* 1961) – východoněmecká atletka
 Udo Beyer (* 1955) – východoněmecký atlet
 Uwe Beyer (1945–1993) – německý atlet